Ратушный (Ратушная) — фамилия. Известные носители:

 
 Ратушный, Николай Тимофеевич (1906—1958) — генерал-майор, заместитель народного комиссара внутренних дел УССР.
 Ратушный, Порфирий Илларионович (1887—1938) — уральский журналист и писатель.

 Ратушная, Лариса Степановна (1921—1944) — советская подпольщица, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ратушны, Дэн (род. 1970) — канадский хоккеист и тренер